Banda Animada, fue un proyecto de animación colombiano que llegó a su etapa de piloto producido para Caracol Televisión en 1998. 

Creado por Andrés Spinova y José Luis Quintero como tesis de grado, parodiaba algunas de las más famosas películas de Hollywood al mejor estilo tercermundista.

Episodios 
El piloto llamado "Full Miccion" era una parodia de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. El intro de la cafetería, era interpretado por dos atracadores con paladar hendido (Baby Johnny y Ponky) a los que no se les entendían sus demandas, frustrando así el atraco.

Otros episodios planeados y escritos fueron: 
 Pucho de Hierba: Parodia de Punto de Quiebra de Kathryn Bigelow.
 Contranalga: Parodia de Contracara de John Woo.
 Rodeo y Traqueta: Parodia de Romeo y Julieta de Baz Lurhman..
 El Joven Manos de Tigresa: Parodia de El Joven Manos de Tijera de Tim Burton.

Final 
Lamentablemente, el proyecto fue archivado y no tuvo luz verde debido a los altos costos de los derechos de autor, pero dio paso a un nuevo proyecto de animación llamado "Súper Criollo, el Vigilante Nacional" emitido por Colombiana de Televisión.

Series de televisión de Caracol Televisión